Platea (Grècia) o Platees, una antiga ciutat de Beòcia
 Platea o pati de butaques, espai pels espectadors en un espectacle
 Platea, gènere de plantes angiospermes